Серия А 1935/1936 () — 7-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 22 сентября 1935 года и завершился 10 мая 1936 года. В 3-й раз в своей истории победителем турнира стала «Болонья».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1935/1936
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1935 году
Спорт в Италии в 1936 году